Censo – status sociale di una persona dato dalle sue ricchezze
Censo o censuo – un tributo sull'usufrutto
Censo – patrimonio che viene sottoposto a tributo
Censo – nella Roma antica l'elenco dei cittadini e dei loro beni
Censo – nell'algebra del XIII secolo il quadrato di un'incognita
Censo – frazione di Bianchi
Censo – torrente della Svizzera meridionale
Monte Censo – monte della Catena Bresciana Orientale
Censimento